Sinan Pascha ist der Name und Titel folgender Personen:

 Sinan Pascha (General) († 1517), osmanischer General und Staatsmann 
 Sinan Pascha (Admiral) († 1553), osmanischer Großadmiral
 Sinan Pascha Borovinić (Hadim Sinan Pascha; † 1517), Gouverneur von Bosnien-Herzegowina  
 Cigalazade Yusuf Sinan Pascha (1545–1605), osmanischer Beamter, Feldherr und Großwesir
 Koca Sinan Pascha (1512–1596), osmanischer General und Staatsmann